Juan Carlos Alonso puede referirse a:

 Juan Carlos Alonso Calleja (1964-), exciclista español;
 Juan Carlos Alonso Derteano (1958-), exciclista español.
 Juan Carlos Alonso (1969-), piloto de rally argentino.